Termenul de antiparalelism (cu adjectivul și adverbul corespunzătoare - antiparalel/ă/i/e) se pot referi la:
 Antiparalelism (biochimie), orientarea antisimetrică a moleculelor adiacente dintr-o structură (de exemplu în structura ADN-ului, acidul dezoxiribonucleic);
 Antiparalelism (electronică), polaritatea unor dispozitive ce funcționează „în paralel”; 
 Antiparalelism (fizică), relativ similară cu cea din matematică și
 Antiparalelism (matematică), plasamentul liniilor paralele în relație cu un anumit unghi.

Alte noțiuni (relativ) similare 
 Antiparalelogram
 Antisimetrie
 Paralel
 Paralelism